De verkeersborden van de Europese landen verschillen in uiterlijk, maar zijn in hoofdlijnen gelijk. Dit komt voornamelijk door het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer uit 1968. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat een waarschuwingsbord (in een van de twee mogelijke opties) een driehoek met de punt naar boven is, die een rode rand en een witte of gele achtergrond heeft. De inhoud mag vrij worden ingevuld om aan de plaatselijke behoeften te voldoen. Zo kent Spitsbergen een variant met een ijsbeer en Gibraltar een versie met apen.

Verschillen tussen Europese verkeersborden

Grafische verschillen 
 Waarschuwingsborden in Ierland zijn, anders dan in de rest van Europa, niet driehoekig maar ruitvormig. Deze vorm komt verder voornamelijk buiten Europa voor en is oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstig.
 Veel pictogrammen (tunnels, voetgangers, auto's, etc.) verschillen van land tot land.
 Pijlen zijn anders van vorm.
 Sommige landen gebruiken (alleen) gebodsborden om een verplichte rijrichting aan te geven, andere gebruiken daarvoor (ook) verbodsborden ('verboden rechts af te slaan').
 Verschillende kleuren: naast borden die in het ene land een witte en in het andere land een gele achtergrond hebben, komen ook verschillende tinten voor: licht- of donkerblauw, geel, groen en rood.

Verschillende lettertypes 
 België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Kosovo, Luxemburg, Montenegro, Noord-Macedonië, Roemenië, Slovenië en Servië gebruiken het SNV-lettertype;
 Cyprus, IJsland, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk gebruiken het Transport-lettertype (op de snelwegen van het Verenigd Koninkrijk wordt voor wegnummer het Motorway-lettertype gebruikt);
 Denemarken gebruikt het Dansk Vejtavleskrift-lettertype, een afgeleide van Transport;
 Duitsland, Griekenland en Tsjechië gebruiken het DIN 1451-lettertype, waarbij Tsjechië alleen hoofdletters gebruikt en Griekenland tevens een Griekse variant van DIN 1451;
 Estland gebruikt het lettertype Arial Narrow Bold gemengd met Helvetica;
 Frankrijk gebruikt het Caractères-lettertype;
 Italië en Spanje gebruiken het Alfabeto normale-lettertype, waarbij het in Spanje Carretera genoemd wordt;
 Nederland, Spanje (alleen op Autovías en Autopistas) en Turkije gebruiken het FHWA-lettertype (of afgeleiden ervan);
 Noorwegen gebruikt het Trafikkalfabetet-lettertype;
 Oostenrijk en Slowakije gebruiken het TERN-lettertype;
 Polen gebruikt het Drogowskaz-lettertype;
 Rusland gebruikt een met ГОСТ 10807-78 overeenkomend lettertype (met toevoeging van ГОСТ Р 52290-2004), maar ook het Arial Cyr Bold-lettertype wordt vaak gebruikt;
 Wit-Rusland gebruikt het Micig-lettertype;
 Zweden gebruikt het Tratex-lettertype;
 Zwitserland en Liechtenstein gebruiken het Frutiger-lettertype.

Verschillende kleuren

Waarschuwingsborden 
 In de meeste Europese landen wordt een rode driehoek met een witte achtergrond gebruikt;
 In Bosnië-Herzegovina, Finland, Griekenland, IJsland, Kroatië, Noord-Macedonië, Polen, Servië en Zweden gebruikt men een rode driehoek met een gele achtergrond.
 Voor tijdelijke waarschuwingsborden (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden) wordt in enkele landen een gele achtergrond gebruikt terwijl daar normaal een witte achtergrond wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Frankrijk.

Bewegwijzering autosnelwegen 
 Een blauwe achtergrond wordt gebruikt door België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Letland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk;
 Een groene achtergrond wordt gebruikt door Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Bewegwijzering primaire wegen/autowegen 
 Wit op blauw: België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Finland, Nederland, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland;
 Wit op groen: Frankrijk, Hongarije, Ierland, Polen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk;
 Zwart op geel: Duitsland, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Servië en Slovenië;
 Rood op wit: Denemarken;
 Zwart op wit: Spanje en Oostenrijk.

Verschillen in eenheden 
Het Verenigd Koninkrijk gebruikt, in tegenstelling tot de rest van Europa, nog niet volledig het metrisch stelsel. Afstand en snelheid worden daar uitgedrukt in mijlen (per uur), hoogte en breedte in yards, voeten en inches. Wel zijn er steeds meer borden die hoogte en breedte ook in meter en centimeter uitdrukken.

Tabel van verschillende verkeersborden

Verkeersborden

Bewegwijzering

Zie ook 

 
Verkeersteken
Europa